Agata Danuta Mróz-Olszewska (nacida el 7 de abril de 1982 en Dąbrowa Tarnowska, fallecida el 4 de junio de 2008 en Breslavia) - voleibolista polaca, ganadora de campeonato europeo en 2003 y 2005.

En junio de 2007 se casó con Jacek Olszewski. En abril de 2008 dio a luz a su única hija, Liliana. Murió de leucemia.

Datos y palmarés 
	 	
 Estatura: 191 cm
 Peso: 73 kg
	 
 Campeonato de Europa: 2003, 2005
 Campeonato de Polonia: 2003, 2004
 Campeonato de España: 2007

Clubes 
  Tarnovia Tarnów
  AZS WSBiP Ostrowiec Świętokrzyski
  SMS PZPS Sosnowiec
  BKS Bielsko-Biała
  Grupo 2002 Murcia

Voleibolistas de Polonia
Fallecidos por leucemia
Fallecidos en Breslavia
Fallecidos por cáncer en Polonia